Baissangurow ist der Familienname folgender Personen:
 Chassan Uwaissowitsch Baissangurow (* 1997), russischer Boxer
 Saurbek Mussajewitsch Baissangurow (* 1985), russischer Boxer